Толстянка млечная () – вид суккулентных растений рода  семейства , произрастающий в ЮАР.

Описание 
Суккулентное растение 60 см в диаметре. Стебли коричневые, имеет молодые зелёные листья с белыми точками по краям, что и дало название виду (кристаллы соли, остающиеся на пластинках после испарения жидкости). Листья супротивные, обратнояйцевидной формы, заострены на концах, у основания расширяются, 4 см длиной, 3 см шириной.

Соцветия верхушечные, состоят из множества мелких ароматных белых цветков.

Таксономия 
, первое упоминание в Hort. Kew. 1: 496 (1789).

Этимология 
Crassula: Родовое латинское наименование, от  – «толстый».

lactea: Латинский видовой эпитет, означающий – «молочный»; млечный.

Синонимы 
Гомотипные (основанные на одном и том же номенклатурном типе):

Примечания

Ссылки 

Суккуленты
Толстянковые
Флора Африки
Флора Южной Африки